

Carriera

Club
Andersen vestì la maglia del Mjøndalen.

Nazionale
Disputò 2 partite per la , realizzando 3 reti. Debuttò il 18 giugno 1929, nella vittoria per 4-0 contro la , sfida in cui siglò una rete.

Note

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale norvegese